Maarten Lutherkerk kan verwijzen naar diverse kerkgebouwen:

 Maarten Lutherkerk (Amsterdam)
 Maarten Lutherkerk (Paramaribo)
 Maarten Lutherkerk (Weesp)

Deze zijn genoemd naar de kerkhervormer Martin (Maarten) Luther (1483-1546).

Zie ook 
 Lutherkerk (doorverwijspagina)